Zamach na Kurta Hoffmanna – dwa zamachy (drugi udany) przeprowadzone w marcu i kwietniu 1943 roku przez Armię Krajową na Kurta Hoffmanna, szefa warszawskiego Arbeitsamtu (niem. Arbeitsamt Warschau).

Historia 
Hoffmann został skazany przez sąd podziemny na karę śmierci za organizowanie masowych łapanek Polaków w dystrykcie warszawskim Generalnego Gubernatorstwa.

W pierwszym etapie próbowano zlikwidować Hoffmanna przy użyciu bomby. Zamach ten należał do serii dziewięciu zamachów bombowych przygotowanych przez AK. Ładunki rozsyłano pocztą do różnych instytucji niemieckich w okupowanej Warszawie. Bomby konstrukcji pudełkowej zbudowało Biuro Badań Technicznych działające przy Wydziale Saperów Kedywu OW AK. 3 marca 1943 roku pod adresy siedzib niemieckich urzędów oraz policji rozesłali je pocztą żołnierze Kedywu OW AK Antonina Mijałówna ps. „Tosia” oraz ppor. Mieczysław Uniejewski „Marynarz”.

Jedna z tych przesyłek trafiła do siedziby urzędu pracy (niem. Arbeitsamt) znajdującego się w pałacu „Pod Czterema Wiatrami” przy ulicy Długiej 38/40. Urząd ten organizował w Warszawie łapanki na przymusowe roboty do Niemiec. Adresatem paczki był Kurt Hoffmann, szef tej instytucji. Niemcy zostali jednak ostrzeżeni (prawdopodobnie przez agenta Gestapo) i sprowadzili do zbadania przesyłki pirotechnika. Podczas badania sposobu budowy bomby nastąpiła eksplozja, w wyniku której pirotechnik zginął na miejscu. Eksplozja była tak silna, że z drugiego piętra gmachu wyleciały szyby, jednak Hoffmann przeżył zamach bombowy.

Jednak już 9 kwietnia 1943 Kurt Hoffman został zlikwidowany przez dwuosobowy oddział bojowy Kedywu pod dowództwem porucznika Jerzego Tęsiorowskiego. Akcja miała miejsce również w warszawskiej centrali Arbeitsamtu. Celem drugiego zamachu był także zastępca Hoffmanna, Adam Schmitz, który jednak ocalał, przebywając w toalecie.

W zrealizowanym w czasach PRL popularnym serialu Polskie drogi zabicie Kurta Hoffmanna zostało przypisane członkom prokomunistycznej Armii Ludowej.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

1943 w Generalnym Gubernatorstwie
Historia Muranowa
Historia Warszawy w czasie II wojny światowej
Hoffmann, Kurt
Hoffmann